Martinstor ist der Name von Stadttoren in verschiedenen deutschen Städten:

 Martinstor in Cochem
 Martinstor (Eltville)
 Martinstor in Freiburg
 Martinstor (Ladenburg)
 Martinstor (Wangen im Allgäu)
 Martinspforte (Worms) (auch: Martinstor) in Worms